Savignano je součást názvu více míst v Itálii:

 Savignano Irpino – obec v provincii Avellino
 Savignano sul Panaro – obec v provincii Modena
 Savignano sul Rubicone – obec v provincii Forlì-Cesena